El título Cenizas y diamantes puede hacer referencia a:

Cenizas y diamantes, película de A. Wajda;
Cenizas y diamantes, telenovela mexicana.